Entre dos aquas è un film del 2018 diretto da Isaki Lacuesta.

Trama

Riconoscimenti 
 Festival di San Sebastián 
 Concha de Oro

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici
Concha de Oro